Литва очень долго сомневалась в своём участии, но 31 декабря, когда объявили список участников, Литву вписали в этот список, несмотря на то, что ей не хватало денег для участия. Литва отблагодарила ЕВС за то, что Литва получила возможность участвовать. На Евровидение Литва не прошла в финал. В полуфинале самое большое (12) им дала .

На самом конкурсе Евровидение группа Inculto выступила во втором полуфинале под первым номером и не прошла в финал.

Примечания 

Страны на «Евровидении-2010»